Kbh eller KBH kan henvise til flere artikler:

 København
 Forlaget Kbh
 Magasinet Kbh

Se også 
 København (flertydig)
 Copenhagen (flertydig)
 Cph (flertydig)